Zahinos kan syfta på:

Spanien 

 Zahínos (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Zahinos (ort i Spanien), Extremadura, Provincia de Badajoz,